Dawsonia superba — вид политриховых мхов. Является самым высоким в мире прямостоячим мхом, достигая в высоту 60 см (но не самым длинным, поскольку вьющийся вид Spiridens reinwardtii способен достигать в длину трёх метров, взбираясь по опоре).

Название 
Род доусония назван в честь английского ботаника Доусона Тёрнера. Видовое название superba означает «гигантская». Вероятно, Dawsonia superba является тем же видом, что и Dawsonia longifolia.

Распространение и среда обитания 
Вид встречается в Новой Зеландии, Австралии, Новой Гвинее. Произрастает на глинистых почвах, на берегах рек в сырых лесах. Предпочитает полную тень. В типичных условиях обитания распространён достаточно широко.

Ботаническое описание 
Отдельные прямостоячие растения формируют колонию. Узкие, тонкие, заострённые листья длиной до 3,5 см располагаются по спирали вокруг достаточно толстого (1,5 мм) стебля. Спорофиты покрыты красно-коричневыми волосками. Несмотря на общие размеры Dawsonia superba, её споры — одни из самых мелких среди мхов. Они распространяются дождевой водой.

Обычно предельной высотой данного вида мха указываются 50—60 см, однако некоторые источники отмечают максимальную высоту в 70 или 80 см, либо даже более 1 м. Ввиду таких размеров Dawsonia superba легко перепутать с молодыми сеянцами сосны.

Примечания

Ссылки 
 
 

Политриховые мхи
Флора Австралии и Океании